Koszarzyska – miejscowość na Śląsku Cieszyńskim (Czechy)
 Koszarzyska – polana w Pieninach
 Koszarzyska – polana na Przysłopie Witowskim